Nik puede referirse a los siguientes artículos:

Nik (1971-), historietista y plagiador serial argentino.
Nik, marca chilena de galletas.
Nik, marca chilena de galletas.
Nik, mascota de la Copa Mundial de Fútbol Corea Japón 2002.

Referencias 

Nombres ambiguos